Мансимов — азербайджанская фамилия. Имеет женскую форму Мансимова.

Известные носители 
 Мансимов, Камиль Байрамали оглы (род. 1950) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук.
 Мансимов, Мубариз Курбан оглы (род. 1968) — турецкий и азербайджанский предприниматель.
 Мансимов, Техран Джавид оглы (род. 1972) — — азербайджанский военнослужащий.